У́лица Малы́гина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Малыгина — улица в Брянске.
 Улица Малыгина — улица в Волгограде.
 Улица Малыгина — улица в Махачкале.
 Улица Малыгина — улица в Москве.
 Улица Малыгина — улица в Новороссийске.
 Улица Малыгина — улица в Новосибирске.
 Улица Малыгина — улица в Пятигорске.
 Улица Малыгина — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Малыгина — улица в Светлограде.
 Улица Малыгина — улица в Тюмени.
 В Уфе:
 Улица Малыгина.
 2-я улица Малыгина.

Украина 
 Улица Малыгина — улица в Донецке.